GemOx или GEMOX — общепринятый в онкогематологии акроним для одного из режимов химиотерапии, применяемого при лечении рецидивов и первично рефрактерных неходжкинских лимфом и лимфогранулематоза.

При сочетании с ритуксимабом данный режим называют R-GemOx, R-GEMOX или GemOx-R, GEMOX-R. Периодичность проведения курса: раз в 15 дней при уровне нейтрофилов более 1*10^9/л и уровне тромбоцитов более 100*10^9/л, в противном случае не позже чем раз в 3 недели.

Режим [R]-GemOx состоит из:
 Ритуксимаба — (R)ituximab — анти-CD20 моноклонального антитела, обладающего способностью уничтожать как нормальные, так и злокачественные B-лимфоциты;
 Гемцитабина — (Gem)citabine — антиметаболита;
 Оксалиплатина — (Ox)aliplatin — препарата платины с алкилирующим механизмом действия.

Режим дозирования

Ссылки 

Режимы химиотерапии при лимфомах